Bundesallee ist die Bezeichnung folgender Straßen:

 in Berlin, siehe Bundesallee (Berlin)
 in Braunschweig, siehe Bundesallee (Braunschweig)
 in Wuppertal, siehe Bundesallee (Wuppertal)